Bonham Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baijie Shan, ö, Zhejiang,

Marshallöarna 

 Jaluit Atoll (atoll i Marshallöarna), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar